

Patronyme

Lionel Jospin, né le  à Meudon (Hauts-de-Seine), est un homme politique français, Premier ministre de 1997 à 2002;
Voir Gouvernement Lionel Jospin et Ministres du gouvernement de Lionel Jospin
Une loi porte son nom: Loi Jospin (loi d'orientation sur l'éducation du )
Robert Jospin, né le , à Saint-Quentin dans l'Aisne et décédé le , est un homme politique français, père de Lionel Jospin;
Mireille Jospin (née Mireille Dandieu)  née en 1910 et décédée le  à La Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines, est la mère de Lionel Jospin.
 Héliodore Jospin (1873 - 1944) est un pasteur français.

Patronyme picard